Anthony Roberts puede referirse a:

 Anthony Roberts, baloncestista estadounidense;
 Anthony Roberts, político estadounidense;